LDV est un sigle :

 Lance à débit variable
 LDV Group Limited, un constructeur de camionnette britannique, disparu en 2009

Abréviation